

Miejscowości w Polsce 
 Żukowo – miasto
 Żukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Żukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Żukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Żukowo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Żukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo 
 Żukowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Żukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce 
 Żukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno 
 Żukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań

Inne 
 Żukowo – gmina miejsko-wiejska
 Żukowo – dawna gmina w powiecie sławieńskim
 Żukowo – dawna gromada gromada w powiecie sławieńskim
 Żukowo – dawna gromada w powiecie kartuskim
Żukowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki
 Żukowo – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Borkowskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Żukowo – dawna nazwa (1946-57) wsi Soborne na Ukrainie

Zobacz też 
 Węgle-Żukowo, Żukowo Morskie, Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki, Żuków